UKI steht als Abkürzung für:

 Flugplatz Ukiah (IATA-Code), in Ukiah, Kalifornien
 Unabhängige Kontrollinstanz über die Fernmeldeaufklärung der schweizerischen Nachrichtendienste
 Greater London (NUTS:UK-Code)

Uki ist der Familienname folgender Personen:

 Tetsurō Uki (* 1971), japanischer Fußballspieler

Uki steht für:

 Uki, Stadt in Japan
 Uki (New South Wales), Dorf im Tweed Shire
 Uki (Animationsserie), belgische Fernsehserie (2010)

Abkürzung